Orthogeomys matagalpae is een zoogdier uit de familie van de goffers (Geomyidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door J.A. Allen in 1910.

Goffers
IUCN-status niet bedreigd